Андер Гаритано Уркису (; род. 26 февраля 1969, Дерио) — испанский футболист, игравший на позиции полузащитника. После завершения карьеры игрока работал футбольным тренером в «Реал Сарагосе».

Карьера 
Родившийся в баскском городе Дерио Андер Гаритано начинал заниматься футболом в ведущем баскском клубе «Атлетик Бильбао». После того, как он дважды появился в составе клуба в последних турах чемпионата 1987/88, он сумел быстро закрепиться в основе «Атлетика», зарекомендовав себя как мастера исполнения свободных ударов. Гаритано забил 35 мячей в рамках Примеры за девять сезонов в «Атлетике».

В 1996 году Гаритано перешёл в «Реал Сарагосу», за которую выступал вплоть до завершения своей карьеры игрока в 2002 году, сыграв при этом в лиге 147 матчей и отметившись 15 голами.

Впоследствии Гаритано занялся тренерской деятельностью, работая с молодёжными командами «Реал Сарагосы». В середине января 2008 года он заменил Виктора Фернандеса на посту главного тренера «Реал Сарагосы». Первую игру под его руководством команда проиграла, в которой в рамках 1/8 финала Кубка Испании она уступила сантандерскому «Расингу» со счётом 2:4.

Спустя всего два дня «Реал Сарагоса» провела свой единственный матч во главе с Гаритано, обыграв дома со счётом 3:1 «Реал Мурсию».  Гаритано же ушёл с поста главного тренера, сославшись на отсутствие у него обязательств. «Сарагоса» же, сменив до конца сезона ещё двух тренеров, по итогам сезона вылетела из Примеры.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль тренера на bdfutbol.com

Футболисты Испании
Игроки ФК «Бильбао Атлетик»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Реал Сарагоса»